Die World Series 1974 war die 71. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Oakland Athletics, und der Champion der National League, die Los Angeles Dodgers, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 12. und endete am 17. Oktober 1974. Sieger durch einen 4:1-Sieg wurden die Oakland Athletics, die damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen und ihre dritte Meisterschaft in Serie gewinnen konnten.

Als MVP der Serie wurde Oaklands Pitcher Rollie Fingers ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 12. Oktober 1974 im Dodgers Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
Sonntag, 13. Oktober 1974 im Dodgers Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
Dienstag, 15. Oktober 1974 im O.co Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 4 
Mittwoch, 16. Oktober 1974 im O.co Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 5 
Donnerstag, 17. Oktober 1974 im O.co Coliseum in Oakland, Kalifornien

Weblinks 
 Die World Series 1974 auf mlb.com
 Die World Series 1974 bei baseball-reference
 Die World Series 1974 bei baseball-almanac

1974
Baseball 1974
Sportveranstaltung in Los Angeles
Sportveranstaltung in Oakland
Los Angeles Dodgers
Oakland Athletics